20. sezon Ekstraligi czeskiej został rozegrany na przełomie 2012 i 2013 roku. W rozgrywkach wzięło udział 14 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna HC Pardubice, która w finale poprzedniej edycji pokonała Kometę Brno 4:2.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 14 września 2012, a zakończył się 26 lutego 2013 roku. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które w rundzie zasadniczej rozegrały po 52 spotkania. Pierwsze miejsce w sezonie regularnym zajął zespół PSG Zlín, który tym samym uzyskał Puchar Prezydenta Czeskiej Federacji Hokeja na Lodzie. Najskuteczniejszym zawodnikiem został Martin Růžička (Oceláři Trzyniec), który ustanowił rekord ligowy w klasyfikacji kanadyjskiej - 83 punkty (należącym poprzednio do Richarda Krála z sezonu 1999/2000 - 77 punktów).

Sześć najlepszych drużyn zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Cztery kolejne zespoły będą rywalizowały o dwa wolne miejsca w fazie play-off, w której walczyć będą o mistrzostwo Czech. Cztery najsłabsze drużyny będą walczyć o utrzymanie w fazie play-out.

 Tabela

Legenda:       = Awans do fazy play-off,       = Drużyny rywalizujące o awans do fazy play-off,       = Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Faza play-off 
Siódmy, decydujący mecz finałów pomiędzy PSG Zlín i HC Škoda Pilzno zakończył się w regulaminowym czasie wynikiem 3:3. Zdobywcą zwycięskiego gola w drugiej dogrywce (czas 96:15, wynik 4:3) był zawodnik gości, właściciel klubu i kapitan drużyny, 40-letni Martin Straka, dla którego był to pierwszy złoty medal mistrzostw Czech.

 Runda kwalifikacyjna
 Rytíři Kladno (7) - HC Pardubice (10) 3:2 (2:1, 3:2 d., 1:3, 2:3 k., 1:0)
 HC Czeskie Budziejowice (8) - HC Vítkovice (9) 2:3 (3:0, 0:4, 2:1, 1:5, 2:3 d.)

Faza play-out 
W pierwszej fazie walki o utrzymanie walczyły drużyny z miejsc 11-14 po rundzie zasadniczej. Kluby rozgrały między sobą mecz i rewanż, zaś uzyskane wyniki zostały zaliczone do zdobyczy z rundy zasadniczej. Dwa pierwsze zespoły zapewniły sobie miejsce w ekstralidze, a dwa pozostałe zakwalifikowano do walki o utrzymanie.

 Tabela

Legenda:       = utrzymanie w extraklasie,       = baraż o utrzymanie

Rywalizacja o miejsca w ekstralidze 
Dwie ostatnie drużyny z fazy play-out uczestniczyły w bezpośredniej walce o dwa miejsca w ekstralidze w przyszłych sezonie. W tej rywalizacji brały udział także dwa najlepsze zespoły 1. ligi w sezonie 2012/2013: BK Mladá Boleslav i HC Ołomuniec. Kwalifikacje były rozgrywane systemem mecz i rewanż w dwóch rundach. Łącznie rozegrano 12 kolejek. W wyniku rywalizacji miejsce w ekstralidze zachowały kluby z Chomutova i Liberca.

 Tabela

Legenda:       = utrzymanie w extraklasie,       = baraż o utrzymanie

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu zostały przyznane nagrody. Wśród nich najlepszym zawodnikiem roku został uznany Jan Kovář z Pilzna.

Przypisy

Bibliografia 
 Strona rozgrywek

Ekstraliga czeska w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 w Czechach
2013 w Czechach